Rozstajne drogi (Czterej pancerni i pies)
 Rozstajne drogi (Eliza Orzeszkowa)